Kirill Viktorovitch Pantchenko (en ), le  à Lipetsk en Russie, est un footballeur international russe, qui évolue au poste d'attaquant. Il est le fils de Viktor Pantchenko.

Biographie

Carrière en club 

Avec le club du CSKA Moscou, Kirill Pantchenko dispute cinq matchs en Ligue des champions.

Carrière internationale 
Kirill Pantchenko compte une sélection avec l'équipe de Russie depuis 2016.

Il est convoqué pour la première fois en équipe de Russie par le sélectionneur national Stanislav Tchertchessov, pour un match amical contre le Qatar le . Il entre à la  de la rencontre, à la place de Dmitri Kombarov. La rencontre se solde par une défaite 2-1 des Russes.

Statistiques

Palmarès 
 Avec le CSKA Moscou
 Champion de Russie en 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Dinamo Stavropol
Joueur du FK Mordovia Saransk
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Tambov
Joueur de l'Arsenal Toula
Naissance en octobre 1989
Naissance à Lipetsk
Naissance en RSFS de Russie